NAIA oder Naia steht für:

 National Association of Intercollegiate Athletics, ein US-amerikanischer Sportverband für Hochschulsport
 Ninoy Aquino International Airport  in Manila auf den Philippinen
 Naia (Skelett), Projektname für den Fund eines 13.000 Jahre alten Skeletts eines Mädchens in Yucatán, Mexiko
 Naia (Fluss), Fluss in Umbrien, linker Zufluss des Tiber

Siehe auch:
 Naja
 Naya

Abkürzung